Эвальд-Генрих Герман Конрад Оскар Ульрих Вольф Альфред фон Клейст-Шменцин (; 10 июля 1922 — 8 марта 2013) — немецкий издатель и организатор Мюнхенской конференции по политике безопасности до 1998 года.

Родился 10 июля 1922 года в Гут-Шменцине, Померания в древней аристократической семье фон Клейст.

Во время Второй мировой войны служил в вермахте с 1940 года. 1 декабря 1942 года произведен в лейтенанты. Фон Клейст служил командиром роты на Восточном фронте (по его собственным показаниям на Ладожском озере), где был ранен в июле 1943 года. После этого в декабре 1943 года он был переведен в 9-й запасной пехотный батальон в Потсдаме.

Родители фон Клейста и он сам принимали активное участие в немецком сопротивлении, его отец Эвальд фон Клейст-Шменцин после провала заговора 20 июля 1944 года был приговорен к смертной казни и гильотинирован в Плётцензее 9 апреля 1945 года. Эвальд-Генрих фон Клейст был кандидатом на роль исполнителя убийства Гитлера и был последним выжившим участником заговора 20 июля.

В 1950-х годах фон Клейст присоединился к сообществу авторских прав, основанному юристом Отто Йозефом. В 1952 году он стал соучредителем и членом правления Gesellschaft für Wehrkunde (GfW) в Мюнхене, которое выступало за интеграцию Германии с Западом (сейчас ).

Примечания 

Участники заговора 20 июля
Кавалеры Большого креста со звездой и плечевой лентой ордена «За заслуги перед ФРГ»
Протестанты немецкого Сопротивления
Умершие в 2013 году
Родившиеся в 1922 году